«Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» () — предстоящий американский комедийный боевик режиссёра , является продолжениям фильмов «» с Эдди Мёрфи в главной роли.

Сюжет 
Продолжение приключений Акселя Фоули.

В ролях 
 Эдди Мёрфи — Аксель Фоули 
 Джадж Рейнхолд — Уильям «Билли» Роузвуд

Создание 
В апреле 2022 года Марк Моллой был назначен режиссёром фильма, актёр Эдди Мёрфи повторит свою роль Акселя Фоули, а продюсером выступит Джерри Брукхаймер. В сентябре стало известно, что Джадж Рейнхолд, сыгравший в оригинальной трилогии, вернётся в продолжении. Также в фильме появятся Джозеф Гордон-Левитт и Тейлор Пейдж. 29 августа 2022 года фильм получил название «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули».

Премьера 
Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули выйдет на Netflix в США.

Примечания

Ссылки